Роз'їзд 30 () — станційне селище у складі Кентауської міської адміністрації Туркестанської області Казахстану. Входить до складу Жібекжолинського сільського округ.

Населення — 679 осіб (2009; 674 в 1999).

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії

Населені пункти Кентауської міської адміністрації
Селища Туркестанської області